Koenekamp ist der Familienname folgender Personen:

 Hans F. Koenekamp (1891–1992), US-amerikanischer Spezialeffektkünstler und Kameramann
 Fred J. Koenekamp (1922–2017), US-amerikanischer Kameramann